Existuje více nositelů českého příjmení Suchánek (v přechýlené formě Suchánková), a Suchanek:

základní tvar
 Antonín Suchánek (fotbalista) (1908–?) – český fotbalista
 Berenika Suchánková (* 1997) – česká herečka, dcera Michala Suchánka
 Elena Suchánková – jazzová zpěvačka
 Jakub Suchánek (* 1984) – český hokejový obránce
 Jaroslav Suchánek (rozcestník) – více osob
 Jindřich Suchánek – více osob
 Josef Suchánek (* 1963) – český manažer a politik hnutí STAN
 Jozef Suchánek (* 1949) – československý fotbalista
 Ladislav Suchánek (1925–2001) – český herec
 Martin Suchánek (* 1958) – český scenárista a režisér
 Michal Suchánek (* 1965) – český herec, syn Jaroslava
 Milan Suchánek (* 1959) – československý fotbalista
 Patrik Suchánek (* 1990) – český florbalista a reprezentant
 Pavel Suchánek – více osob
 Radovan Suchánek (* 1972) – český právník, soudce Ústavního soudu ČR
 Rudolf Suchánek (rozcestník) – více osob
 Tomáš Suchánek (* ?) – český letec a mistr světa v bezmotorovém létání
 Tomáš Suchánek (lední hokejista) (* 2003) – český hokejový brankář
 Tomáš Suchánek (* 1984) – český motocyklový závodník
 Václav Suchánek (?–?) – český zvukař
 Vladimír Suchánek (1933–2021) – český malíř a grafik
 Vladimír Suchánek (režisér) (* 1949) – český filmový režisér

Externí odkazy 
 

Česká příjmení